Reckert ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Reckert (1914–2004), deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer
 Jan-Pascal Reckert (* 1997), deutscher Fußballtorhüter